Ulma (Ulm) – città della Germania
 Nuova Ulma (Neu-Ulm) – città della Germania
 Ulma – comune della Romania
 Ulma – antica città del Vicino Oriente
 Ulma – fiume dell'Oblast' dell'Amur (Russia)